Dalglish est un nom propre.

Patronyme 

 Kenny Dalglish (1951-), footballeur international puis entraîneur écossais.
 Peter Dalglish (1957-), fondateur canadien d'organisation caritative, et délinquant sexuel.

Jeux vidéo 
 Kenny Dalglish Soccer Manager
 Kenny Dalglish Soccer Match, suite du précédent.